Quintana Redonda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Quintana Redonda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Quintana Redonda är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Quintana Redonda. Runt Quintana Redonda är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Soria,  km nordost om Quintana Redonda. I omgivningarna runt Quintana Redonda 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon